SLR est un sigle pouvant désigner :
 l'association « Sauvons la recherche » ;
 Service Level Requirement, en français « niveau de service requis » ;
Scraps Looses Reworks en français « rebuts, pertes, retouches » (peut correspondre à un taux de rebut)
 Single-Lens Reflex, en français « reflex mono-objectif » ;
 Satellite Laser Ranging, en français Télémétrie laser sur satellite;
 Système léger sur rail ;
 SLR, un modèle de supercar créé par le constructeur automobile Mercedes-Benz ;
 la crypto-monnaie SolarCoin incitant à l'installation de panneaux solaires.
 Sigma Lambda Rho